Mark Higgins (ur. 1963) – brytyjski strongman
 Mark Higgins (ur. 1971) – brytyjski kierowca rajdowy